A Cinderella (angol: Hamupipőke) jelentései:

 Cinderella (együttes), amerikai glam metal együttes,
 Cinderella (dal), a Sweetbox dala,
 Cinderella (film, 2000) amerikai film Kathleen Turner főszereplésével,
 Cinderella női keresztnév